Setosynnema är ett släkte av svampar. Setosynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Setosynnema